Пётр Шереме́тев: Шереметев, Пётр Борисович (1713—1788) — обер-камергер, генерал.
 Шереметев, Пётр Васильевич (Большой; ?—1690) — боярин, воевода.
 Шереметев, Пётр Васильевич (1799—1837/1838) — подполковник Кавалергардского полка, чиновник дипломатической службы, крупный помещик.
 Шереметев, Пётр Никитич (?—1609) — русский боярин и воевода.
 Шереметев, Пётр Петрович (род. 1931) — архитектор, меценат и общественный деятель.